Gracz – uczestnik gry. Graczem może być osoba, zwierzę, firma lub dowolny inny twór zależnie od gry.

Zobacz też 
 gracz jako uczestnik gier sportowych
 gracz jako uczestnik zawodów sportowych
 gracz racjonalny
 hazardzista

Teoria gier
Gry
Terminologia sportowa